Dworek (Neder-Silezië) een plaats in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië.
Dworek (powiat Sztumski) een plaats in in het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Sztumski.
Dworek (powiat Nowodworski) een plaats in  het Poolse woiwodschap Pommeren, in powiat Nowodworski.
Dworek (West-Pommeren) een plaats in het Poolse woiwodschap West-Pommeren, in powiat Koszaliński.
Leśny Dworek een plaats in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Pilski.
Stary Dworek een plaats in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Międzyrzecki.
Nowy Dworek (Lubusz) een plaats in het Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Świebodziński.
Nowy Dworek (Mazovië) een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Żyrardowski.